„Najaden” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Kongelige Danske Marine:
 „Najaden” – okręt podwodny typu Havmanden z początku XX wieku
 „Najaden” – torpedowiec typu Najaden z okresu II wojny światowej, który wszedł do służby po wojnie jako „Willemoes”
 „Najaden” (P534) – okręt patrolowy typu Daphne z lat 60. XX wieku
 „Najaden” (P523) – okręt patrolowy typu Diana z początku XXI wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy duńskich okrętów